Barbara Acklin (1943-1998), chanteuse américaine ;
 Donat Acklin (1965-), bobeur suisse ;
 Guido Acklin (1969-), bobeur suisse frère de Donat.